Спиромилиос — греческая фамилия:

 Спиромилиос, Спиридон (1800—1880) — военный деятель Греческой революции 1821 года, офицер и политик Греческого королевства, ставший 5 раз военным министром и возглавивший офицерское училище королевства.
 Спиромилиос, Спирос (1864—1930) — офицер греческой жандармерии отмеченный историей в Борьбе за Македонию, Балканских войнах и борьбе за воссоединение Северного Эпира с Грецией.